Fusine ima više značenja:
 Fusine, Belluno
 Fusine, Sondrio
 Fusine, Vicenza